Maagpijn (ziekteverschijnsel)
 Maagpijn (novelle) - novelle van Louis Paul Boon